Tschick steht für:

 Tschick (Roman), Roman von Wolfgang Herrndorf (2010)
 Tschick (Film), Verfilmung des Romans durch Fatih Akin (2016)
 einen österreichischen Ausdruck für Zigarette
 eine österreichische Zigarettenmarke die mit in Österreich angebautem Tabak hergestellt wird

Siehe auch:
 Tschik
 Chick
 Chic
 Schick